Чэнь Даоми́н (, род.26 апреля 1955) — китайский киноактёр, лауреат кинопремий.

Биография 
Родился в 1955 году в Тяньцзине; его отец был переводчиком при Американском благотворительном обществе помощи голодающим. Закончил Центральную академию драмы. Приобрёл известность после того, как сыграл Пу И в вышедшем в середине 1980-х телесериале «Последний император». В 1990-х стал одним из самых известных киноактёров КНР, что было подтверждено полученными им в 2000-х многочисленными кинопремиями.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Награды и номинации

Примечания